Das Eigenschaftswort antik (über frz.  aus lat. , wörtlich „alt“) bezieht sich auf:

 die Antike im Altertum
 Antiquitäten (auch aus jüngeren Zeitepochen)

Siehe auch: